

Населені пункти та їхні частини
 Ольшинка — село в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ольшинка — село в гміні Любжа Прудницького повіту Опольського воєводства
 Ольшинка — село в гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ольшинка — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства
 Ольшинка — село в гміні Корше Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ольшинка — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Ольшинка — частина міста Валч у Валецькому повіті Західнопоморського воєводства
 Ольшинка — частина села Жаркі в гміні Лібйонж Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Ольшинка — частина села Ольша в гміні Домброва-Білостоцька Сокульського повіту Підляського воєводства
 Ольшинка — частина села Сомпи в гміні Млинари Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ольшинка — колонія в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ольшинка — осада в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ольшинка — лісова осада в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки